La Coppa dell'AFC () è una competizione calcistica organizzata dalla AFC e riservata alle squadre asiatiche di 14 paesi che non partecipano alla AFC Champions League, detti paesi in sviluppo.

La competizione è nata nel 2004 quando la federazione asiatica ha deciso di riservare la AFC Champions League soltanto alle due squadre miglior classificate dei campionati delle 14 maggiori federazioni asiatiche.

Ogni anno l'AFC sceglie una nazione destinata a prendere parte alla AFC Champions League dell'anno successivo al posto di un'altra federazione che viene così "retrocessa" alla AFC Cup.

Albo d'oro

Performance per nazione

Voci correlate 
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Collegamenti esterni